Nazwisko Mohr może odnosić się do następujących osób:
 Christian Otto Mohr (1835–1918) niemiecki inżynier
 Georg Mohr (Jørgen Mohr) (1640–1697) – duński matematyk
 Georg Mohr (ur. 1965) – słoweński szachista
 Jay Mohr (ur. 1970) – amerykański aktor komediowy
 Karl Friedrich Mohr (1806–1879) – niemiecki farmaceuta i chemik
 Rafał Mohr (ur. 1975) – polski aktor filmowy i teatralny

Inne 
 Koło Mohra
 Metoda Mohra (chemia)
 Sól Mohra
 Zespół Mohra
 Zespół Mohra-Tranebjaerga
 Twierdzenie Mohra-Mascheroniego
 Teoria Coulomba-Mohra

Zobacz też 
 Moor
 Moore
 Mor
 More